Руза́евский район — административная единица в СССР, Российской Федерации и Казахстане.

 Рузаевский район — район Мордовской АССР и Республики Мордовия.
 Рузаевский район — район Петропавловского округа, Северо-Казахстанской и Кокчетавской (Кокшетауской) областей Казахской ССР и Республики Казахстан с центром в селе Рузаевка, существовавший в 1928—1997 годах.